Александр Реформатский: Реформатский, Александр Александрович (1900—1978) — российский лингвист.
 Реформатский, Александр Николаевич (1864—1937) — русский советский химик-органик.